Governo Leone può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Giovanni Leone:
Governo Leone I, in carica dal 21 giugno al 4 dicembre 1963;
Governo Leone II, in carica dal 24 giugno al 12 dicembre 1968.